White Heat může být:

 White Light/White Heat – album skupiny The Velvet Underground z roku 1968
 White Light (album, Dusty Springfield) – album zpěvačky Dusty Springfield z roku 1972
 White Light (album, Icehouse) – album skupiny Icehouse z roku 2011